Puede referirse a:

 Vado, lugar de un río, arroyo o corriente de agua con fondo firme y poco profundo, por donde se puede pasar.

O a los topónimos:

Colombia
 Vado Real, localidad del departamento de Santander.

España
 Vado, localidad del municipio de Dehesa de Montejo, en la provincia de Palencia, Castilla y León.
 Vado de Tus, localidad del municipio de Yeste, en la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha.
  Vado (El), localidad del municipio de Medina de Pomar, en la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Vado (El), antigua localidad anegada por un embalse, en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
  Vados (Los), localidad del municipio de Arenas, en la provincia de Málaga, Andalucía.

Estados Unidos
 Vado, localidad del estado de Nuevo México.

Italia
 Vado Ligure, comune italiano de la provincia de Savona, en Liguria.